Fröba ist der Familienname folgender Personen:

 Georg Fröba (1896–1944), Schneidermeister, Kommunalpolitiker und Widerstandskämpfer
 Gudrun Fröba, Mitinhaberin des Berliner Transit-Verlages
 Klaus Fröba (Pseudonyme: Andreas Anatol, Christian Carsten, Urban Engel, Matthias Martini; * 1934), deutscher Schriftsteller
 Michael Fröba (* 1962), deutscher Chemiker